Swarup est un patronyme porté notamment par :

 Ram Swarup (1920-1998), penseur indépendantiste hindou ;
 Vikas Swarup (1961-), écrivain et diplomate indien, auteur de romans policiers.

Homonymie de patronyme